Валентина Герасимовна Валевская (; 26 ноября 1905 — 1997) — советская и латвийская театральная актриса, заслуженная артистка Латвийской ССР (1965).

Биография 
Валевская Валентина Герасимовна родилась 26 (13) ноября 1905 года в Гельсингфорсе (Российская империя, сейчас Хельсинки, Финляндия).

В 1928 году закончила театральную студию в Уфе. Служила в театре Севастополя, Красноярском драматическом театре имени А. С. Пушкина. В 1937—1940 годах играла в труппе Ростовского драмтеатра. С 1945 года выступала в Рижском театре русской драмы. Оставила сцену в 1985 году. 

Скончалась в 1997 году.

Награды 
 Медаль «За трудовое отличие» (03.01.1956)
 Заслуженная артистка Латвийской ССР (1965).

Работы в театре

Рижский русский драматический театр 
  — «Враги» М. Горького — Татьяна
 1949 — «Дворянское гнездо» по роману И. С. Тургенева — Калитина Мария Дмитриевна
  — «В огне» Р. Блауманис — мадам Хорста
  — «Пловец Зузана» А. Упита — госпожа Клеберга
 1958 — «Варвары» М. Горького — Богаевская Татьяна Николаевна, домовладелица, дворянка
  — «Егор Булычёв и другие» М. Горького — Ксения
  — «На всякого мудреца довольно простоты» А. Н. Островского — Глумова
  — «Ретро» А. Галина — Песочинская

Фильмография 
  — Карьера Димы Горина — тётя Димы Горина

Примечания

Ссылки 
 Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka un Rakstniecības un mūzikas muzejs. Portrets. Valentīna Vaļevska
 

Персоналии:Ростовский театр драмы им. М. Горького
Персоналии:Красноярский драматический театр
Заслуженные артисты Латвийской ССР